Le xénon est un gaz noble. Xenon est son nom dans plusieurs langues (dont l'anglais et l'allemand) ; il peut aussi signifier :
 Xenon 1, un jeu vidéo de John S. Sinclair pour les ordinateurs Oric (1983) ;
 Xenon, une série de jeux vidéo des Bitmap Brothers : Xenon (1988), Xenon 2: Megablast (1989) et son remake Xenon 2000 (2000) ;
 Xenon, processeur équipant la seconde console de jeux vidéo développée par Microsoft, la Xbox 360, ainsi que le nom de code de la console elle-même ;
 XENON, expérience de physique réalisée au Laboratoire national du Gran Sasso visant à détecter la matière noire ;
 Xenon, un des alias du musicien Richie Hawtin.